Hongkong
 Huta Katowice
 .hk – domena internetowa przypisana do Hongkongu
 Karabin HK G41 – niemiecki karabin szturmowy
 Karabin HK G36 – niemiecki karabinek automatyczny
 Karabin HK G11 – niemiecki karabin samoczynno-samopowtarzalny 
 Pistolet HK P11
 Pistolet HK P30
 Pistolet HK USP
 HK Dmitrow – rosyjski klub hokejowy
 HK Krzemieńczuk – ukraiński klub hokejowy
 HK Liepāja – łotewski klub hokejowy